Armando Foschi – politico italiano
 Francesco Foschi – pittore italiano
 Franco Foschi – politico e scrittore italiano
 Italo Foschi – politico e dirigente sportivo italiano
 Ivan Foschi – politico sammarinese
 J.P. Foschi, propr. John Paul Marino Foschi  – giocatore di football americano statunitense
 Marco Foschi – attore e doppiatore italiano
 Mascia Foschi – cantante e attrice italiana
 Massimo Foschi – attore e doppiatore italiano
 Matteo Foschi – rugbista italiano
 Pier Foschi, pseudonimo di Pierluigi Foschi – batterista e compositore italiano
 Pier Francesco Foschi – pittore italiano
 Pier Luigi Foschi, erron. Pierluigi Foschi – dirigente d'azienda italiano,
 Rino Foschi – dirigente sportivo italiano
 Sigismondo Foschi – pittore italiano
 Tiziana Foschi – attrice italiana